Замковий Андрій Вікторович — російський боксер.
 Замковий Валентин Полікарпович — український краєзнавець.
 Замковий Дмитро Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Замковий Лев Семенович — організатор кіновиробництва, режисер.
 Замковий Петро Володимирович — український історик.

Українські прізвища